Raymond Masao Sawada (né le  à Richmond en Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 || Sockeyes de Richmond ||  ||3 ||1 ||0 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Sockeyes de Richmond || PIJHL ||36 ||7 ||17 ||24 ||155 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Clippers de Nanaimo || LHCB ||54 ||20 ||32 ||52 ||93 ||25 ||6 ||16 ||22 ||22
|-
|2004-2005 || Big Red de Cornell || NCAA ||35 ||4 ||5 ||9 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006|| Big Red de Cornell || NCAA ||35 ||7 ||13 ||20 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007|| Big Red de Cornell || NCAA ||31 ||10 ||11 ||21 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008|| Big Red de Cornell || NCAA ||36 ||10 ||16 ||26 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008|| Stars de l'Iowa || LAH ||10 ||2 ||7 ||9 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009|| Moose du Manitoba || LAH ||52 ||6 ||15 ||21 ||31 ||22 ||4 ||4 ||8 ||4 
|-
|2008-2009|| Stars de Dallas || LNH ||5 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010|| Stars du Texas || LAH ||60 ||8 ||11 ||19 ||92 ||24 ||3 ||5 ||8 ||20 
|-
|2009-2010|| Stars de Dallas || LNH ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010|| Stars du Texas || LAH ||60 ||8 ||11 ||19 ||92 ||24 ||3 ||5 ||8 ||20 
|-
|2010-2011|| Stars de Dallas || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011|| Stars du Texas || LAH ||57 ||11 ||18 ||29 ||91 ||6 ||1 ||5 ||6 ||2
|-
|2011-2012|| Stars du Texas || LAH || 26|| 6|| 10|| 16|| 19|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 ||IceCaps de Saint-Jean || LAH || 17|| 1|| 2|| 3|| 14|| 15|| 3|| 3|| 6|| 10
|-
|2012-2013|| IceCaps de Saint-Jean || LAH || 65|| 13|| 16|| 29|| 88|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Eagles du Colorado || ECHL || 18|| 7|| 8|| 15|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Tappara || Liiga || 29 || 3 || 5 || 8 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Belfast Giants || EIHL || 58 || 22 || 41 || 63 || 93 || 4 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 2015-2016 || Oji Eagles || Asia League ||33 ||13 ||21 ||34 ||58 ||2 ||2 ||0 ||2 ||2

Références 

Naissance en février 1985
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace du Big Red de Cornell
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Stars de l'Iowa
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Stars du Texas
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur des Eagles du Colorado (ECHL)
Joueur du Tappara
Joueur des Belfast Giants
Joueur des Oji Eagles
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Richmond (Colombie-Britannique)